«Avenida (del) Libertador Bernardo O'Higgins» puede referirse a:

Vías públicas 
Argentina
 Avenida Bernardo O'Higgins de Córdoba.
Chile
 Avenida Libertador Bernardo O'Higgins de Chillán.
 Avenida Libertador Bernardo O'Higgins de Concepción.
 Avenida Libertador Bernardo O'Higgins de Santiago de Chile.
 Avenida Bernardo O'Higgins de Temuco.
 Avenida Libertador Bernardo O'Higgins de Talcahuano.
 Avenida Libertador Bernardo O'Higgins de Rancagua.
Venezuela
 Avenida O'Higgins de Caracas.